Batchbetrieb oder Batch (englisch batch „eine Ofenbefüllung beim Backen“, übertragen „paket-/stapelweise hintereinander“) steht für:
 ein Produktionsverfahren in der Verfahrenstechnik, siehe Chargenprozess
 die sequentielle Kommandoabarbeitung in der Programmierung, siehe Stapelverarbeitung
 eine unter DOS, OS/2 und Windows ausführbare einfache Kommandozeilen-Skriptsprache, siehe Stapelverarbeitungsdatei
 eine Variante des at-Befehls unter UNIX/Linux
 eine der Job-Klassen (QBATCH) unter OS/400

Siehe auch: